Juho Olkinuora, dit Jussi Olkinuora, (né le  à Helsinki en Finlande) est un gardien de but professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Tappara, Olkinuora finit sa formation junior outre-Atlantique avec le Chadder's Midget Major AAA. En 2011, il s'engage avec les Pioneers, club représentant l'université de Denver. Le , lors d'une rencontre contre une équipe rivale, les Tigers de Colorado College, Olkinuora participe à une mêlée après la fin du match. Ce combat lui vaut un match de suspension. Le , il signe un contrat d'entrée avec les Jets de Winnipeg dont les modalités n'ont pas été divulguées. Il participe à son premier match professionnel plus tard cette saison avec le club-école de l'équipe: les IceCaps de Saint-Jean. Durant le reste de son contrat, Olkinuora ne joue qu'avec les équipes mineures associées aux Jets. Le , il signe un nouveau contrat, cette fois-ci directement avec le nouveau club-école de Winnipeg: le Moose. Le , Olkinuora quitte l'Amérique du Nord pour retourner à sa Finlande natale alors qu'il s'entend avec le SaiPa Lappeenranta. Par la suite, il passe par plusieurs équipes de la Liiga. Le , il signe un contrat d'un an avec l'Admiral Vladivostok, formation extrême-orientale de la KHL.

Carrière internationale 
Olkinuora représente la Finlande au niveau international. Il fait partie des 25 joueurs sélectionnés par son pays pour participer au championnat du monde de 2019. Il s'agit de son premier championnat du monde sénior.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Carrière en club 

|2005-2006||Tappara U16|| Jr. C SM-sarja Q|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2005-2006||Tappara U16|| Jr. C SM-sarja|| 4|| || || || || || 4,25|| 89,8|| || || 3|| || || || || 5,94|| 80,9|| ||  
|-
|2006-2007||Tappara U18|| Jr. B SM-sarja|| 11|| || || || || || 3,91|| 89,3|| || || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2007-2008||Chadder's Midget Major AAA||Midget|| 38|| || || || || || 2,34|| 91,3|| || || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2008-2009||HIFK U20|| Jr. A SM-Liiga|| 27|| || || || || || 3,81|| 88,7|| || || 6|| || || || || 2,33|| 91,4|| ||  
|-
|2009-2010||HIFK U20|| Jr. A SM-Liiga|| 24|| || || || || || 2,15|| 92,3|| || || 4|| || || || || 4,98|| 83,1|| ||  
|-
|2010-2011||Stampede de Sioux Falls||USHL|| 27|| || || || || || 2,78|| 90,0|| || || 5|| || || || || 2,70|| 91,1|| ||  
|-
|2011-2012||Pioneers de Denver||NCHC|| 22|| || || || || || 2,18|| 92,4|| || || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2012-2013||Pioneers de Denver||NCHC|| 24|| || || || || || 2,35|| 92,7|| || || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2012-2013||IceCaps de Saint-Jean||LAH|| 1|| || || || || || 3,03|| 88,0|| || || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2013-2014||IceCaps de Saint-Jean||LAH|| 10|| || || || || || 3,35|| 89,3|| || || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2013-2014||Reign d'Ontario||ECHL|| 27|| || || || || || 3,01|| 88,7|| || || 2|| || || || || 3,61|| 87,0|| ||  
|-
|2014-2015||IceCaps de Saint-Jean||LAH|| 4|| || || || || || 4,20|| 85,6|| || || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2014-2015||Reign d'Ontario||ECHL|| 43|| || || || || || 2,41|| 91,6|| || || 12|| || || || || 2,31|| 90,7|| ||  
|-
|2015-2016||Moose du Manitoba||LAH|| 6|| || || || || || 5,13|| 86,4|| || || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2015-2016||Oilers de Tulsa||ECHL|| 26|| || || || || || 2,52|| 91,1|| || || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2016-2017|| SaiPa Lappeenranta|| Liiga|| 10|| || || || || || 2,86|| 90,4|| || || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2016-2017|| JYP Jyväskylä|| Liiga|| 16|| || || || || || 1,74|| 93,4|| || || 13|| || || || || 2,15|| 98,9|| ||  
|-
|2016-2017|| JYP-Akatemia|| Mestis|| 1|| || || || || || 2,00|| 93,3|| || || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2017-2018|| JYP Jyväskylä|| Liiga|| 38|| || || || || || 2,30|| 90,9|| || || 5|| || || || || 3,25|| 88,1|| ||  
|-
|2018-2019|| Pelicans Lahti|| Liiga|| 39|| || || || || || 2,26|| 91,7|| || || 6|| || || || || 1,67|| 94,6|| ||  
|-
|2019-2020|| Admiral Vladivostok || KHL|| 31|| || || || || || 2,51|| 92,9|| || || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2020-2021|| Metallourg Magnitogorsk || KHL || 30 || || || || || || 1,90|| 93,5|| 2|| || 7|| || || || || 2,15|| 92,6||0 ||  
|-
| 2021-2022 || Metallourg Magnitogorsk || KHL ||  ||

Carrière internationale 

|2005-2006|| International-Jr. U16|| 1|| || || || || || 1,99|| || || || align="left"|
|-
|2018-2019|| International|| 5|| || || || || || 1,40||93 || ||  || align="left"|
|-
|2018-2019|| Euro Hockey Tour|| 1|| || || || || || 2,00|| 95,1|| || || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2019 || align="left"|Championnat du monde|| 1|| || || || || || 0,00|| 100,0|| || || align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2021 || align="left"| Championnat du monde || 7|| || || || || || 1,39|| 94,3||1 || || align="left"|  Médaille d'argent

Références 

Naissance en novembre 1990
Naissance à Helsinki
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Champion olympique de hockey sur glace
Champion olympique finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Joueur de hockey sur glace des Pioneers de Denver
Joueur des IceCaps de Saint-Jean (2011-2015)
Joueur du Reign d'Ontario (ECHL)
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Oilers de Tulsa
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur de l'Admiral Vladivostok
Joueur du Metallourg Magnitogorsk